Kappenstein ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd Kappenstein (* 1955), deutscher Politiker
 Demian Kappenstein (* 1983), deutscher Jazz- und Popmusiker